Johann Homeyer ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Homeyer (1753–1818), deutscher Kaufmann und Reeder
 Johann Joseph Adam Homeyer (1786–1866), deutscher Kirchenmusiker und Organist